Братя по оръжие може да се отнася за:

 „Братя по оръжие (минисериал)“, телевизионен минисериал
 „Братя по оръжие (роман)“, роман на Лоис Макмастър Бюджолд
 „Братя по оръжие (албум)“, албум на Дайър Стрейтс от 1985 година, съдържащ песен със същото име
 „Братя по оръжие (песен)“, песен на Дайър Стрейтс от 1985 г. от едноименния албум